Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года — 3-й турнир Азиатского кубка вызова среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 15 по 19 февраля 2012 года в Цицикаре, Китай. Победителем стала первая сборная Китая, одолевшая в финале сборную Японии со счётом 3:1. Бронзовую медаль выиграла вторая сборная Китая, победившая в матче за третье место сборную Республики Корея — 2:1.

Предварительный раунд 

Время местное (UTC+8).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+8).

Финал 

Время местное (UTC+8).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Тихо Осава
  Чои Боён
  Ма Руи
   Хэ Ксин

Ссылки 

 
 

Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Китае
Хоккей
Ж